Könyv
 Jumanji (1981), Chris Van Allsburg könyve

Filmek
 Jumanji (1995), Joe Johnston filmje
 Jumanji – Vár a dzsungel (2017), Jake Kasdan filmje
 Jumanji – A következő szint (2019), Jake Kasdan filmje, a 2017-es film folytatása
Televíziós sorozat
 Jumanji (1996–1999), amerikai rajzfilmsorozat

Számítógépes játék
 Jumanji (1996), észak-amerikai PC-s játékprogram